Филит (Philetus) и Именей (Hymenaeus) — еретики апостольских времён ().
 Филит (Philetas; ум. 121) — св. мученик, пострадавший за веру с женой Лидией и детьми Македонием и Феопрением.
 Филит Косский (340—285 гг. до н. э.) — греческий учёный, грамматик, поэт.

Примечания